Узкая (приток Щапины)
 Узкая (приток Паляваама)
 Узкая (река, впадает в Балтийское море)
 Узкая — пещера в Абхазии